Maputo – stolica Mozambiku
 Maputo – stacja kolejowa
 Maputo – prowincja Mozambiku
 Maputo – rzeka w Południowej Afryce, Suazi i Mozambiku
 Maputo – zatoka w Mozambiku

Zobacz też:
 Port lotniczy Maputo